Francesc II Acciaiuoli (1430 - 1460), duc d'Atenes 
 Francesc II d'Alemanya (Florència, 1768 - Viena, 1835), darrer portador del títol d'emperador del Sacre Imperi Romanogermànic i primer emperador d'Àustria.
 Francesc II de Bretanya (1433, castell de Clisson - Couëron, 1488), darrer duc independent de Bretanya 
 Francesc II Crispo (1417-?), senyor de Siros des del 1450, setzè duc de Naxos i de l'Arxipèlag, baró d'Astrogidis, senyor de Milos, de Santorí, d'Astipàlea, Delos, Ios, i consenyor de Amorgos 
 Francesc II de les Dues Sicílies (Caserta, 1836 - Arco, Trento, 1894) últim monarca del Regne independent de les Dues Sicílies 
 Francesc II d'Este o Francesc II de Mòdena (Mòdena, Ducat de Mòdena, 1660 - Sassuolo, 1694), duc de Mòdena (1662 -1694)
 Francesc II de França (Fontainebleau, 1544 - Orleans, 1560), rei de França (1559 -1560) i rei consort d'Escòcia (1558 -1560) 
 Francesc II Gattiluso fill del genovès Francesc I Gattiluso i de la princesa romana d'Orient Maria, filla de l'emperador Joan V Paleòleg.
 Francesc II de Lorena (Nancy, Regne de França, 1572 i - Badonviller, 1632) comte de Vaudémont i duc de Lorena i de Bar (1625) 
 Francesc II Montefeltro de Borgo San Sepolcro fill de Neri Montefeltro de Borgo San Sepolcro, al que va succeir el 1355 com a senyor sobirà i vicari imperial de Borgo San Sepolcro 
 Francesc II Ordelaffi, senyor d'Ordelaffi (~1331 - ?) 
 Francesc II Sforza (Vigevano, Ducat de Milà, 1495 - 1535), duc de Milà entre 1521 i 1535 
 Francesc II de Toscana (1708, Nancy, ducat de Lorena – 1765, Viena, Sacre Imperi Romanogermànic), duc de Lorena, gran duc de la Toscana i emperador romanogermànic 
 Frederic Francesc II de Mecklenburg-Schwerin (Ludwigslust, 1823 - Schwerin, 1883), Gran duc de Mecklenburg-Schwerin (1842 -1883)
 Francesc Dalmau II de Rocabertí, vescomte de Rocabertí entre els anys 1634 i 1640